DMT Sessions — тринадцятий студійний альбом американського репера Esham, виданий 21 червня 2011 р. лейблом Reel Life Productions. Дистриб'ютор: AKNU Media.

Виконавець планував видати делюкс-видання альбому з бонус-треками та документальним фільмом «Смерть інді-лейблу», режисером якого став сам репер. Проте Esham відмовився від цієї ідеї. Стрічку й пісню «Comatose» завантажили на офіційний YouTube-канал лейблу репера.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми